Пицо има више значења:
 Пицо (Лече), је насеље у Италији у округу Лече, региону Апулија
 Пицо (Милано), је насеље у Италији у округу Милано, региону Ломбардија
 Пицо (Сондрио), је насеље у Италији у округу Сондрио, региону Ломбардија
 Пицо (Вибо Валенција), је насеље у Италији у округу Вибо Валенција, региону Калабрија